Говоруха — прізвище та топонім.

Топоніми
 Говоруха — село в Україні, у Алчевському районі Луганської області.

Персоналії 

 Говоруха Володимир Іванович ( 1960) — Голова Вищої ради правосуддя України.
 Говоруха Віктор Володимирович ( 1949) — український науковець. Заслужений працівник народної освіти України.
 Говоруха Олександр Миколайович (1994-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Говоруха Сергій Олександрович ( 1967) — колишній латвійський футболіст, нападник та півзахисник